Cronkite ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Cronkite (1916–2009), US-amerikanischer Fernsehjournalist und Nachrichtensprecher

Cronkite bezeichnet:

 (6318) Cronkite